Boat Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Boat Island (Kentucky)
 Boat Island (Maryland)
 Boat Island (North Carolina)